USS Phoenix ha sido el nombre utilizado en total por seis buques de la Armada de los Estados Unidos, los tres primeros por el Fénix, y los tres últimos en honor a Phoenix, la capital de Arizona.

 , paquebote adquirido por la Armada Continental en el año 1778.
 , goleta de 90 toneladas de desplazamiento armada con dos cañones construida en 1841.
 , barco de 404 toneladas de desplazamiento adquirido por la US Navy en 1861 por la flota de piedra. 
 , crucero ligero de la clase Brooklyn que sirvió en la Segunda Guerra Mundial, y sirvió nuevamente en la guerra de las Malvinas para la Armada Argentina, donde se hundió por un ataque de un submarino británico.
 USNS Phoenix (AG-172) fue puesto en grada como Capital Victory (MCV–183) en 1945, posteriormente, fue renombrado Arizona en 1948, posteriormente, fue renombrado Phoenix y se le asignó el numeral AG–172 en 1962.
  es un submarino de ataque de Los Angeles dado de alta en 1981.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos